Ganejew ist der Familienname von:

 Marat Saidowitsch Ganejew (* 1968), russischer Radrennfahrer
 Renal Ramilewitsch Ganejew (* 1985), russischer Fechter